Benjamin Leadbeater – naturalista britannico
 Charles Leadbeater – scrittore britannico
 Charles Webster Leadbeater – vescovo vetero-cattolico e teosofo britannico
 Eddie Leadbeater – crickettista inglese
 Harry Leadbeater – crickettista inglese
 Jo Leadbeater (Jo Cox) – politica britannica, sorella di Kim Leadbeater
 Kim Leadbeater – politica britannica, sorella di Jo Leadbeater